Disclosure steht für:

 Disclosure, Originaltitel von Enthüllung (1994), US-amerikanischer Spielfilm
 Disclosure (Band), britisches Dubstep-Duo 
 Disclosure (Album), Studioalbum der niederländischen Band The Gathering 

Siehe auch:
 Disclosure: Hollywoods Bild von Transgender, US-amerikanischer Dokumentarfilm